Erin kan syfta på:

 Erin (namn) – ett kvinnonamn och personer med namnet
 Erin (krater) – en krater på Venus
 HMS Erin – ett slagskepp i Royal Navy 
 Erin Brockovich (film) – ett amerikanskt drama från 2000 som handlar om personen Erin Brockovich

Geografi

Frankrike 
1 Érin, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Indien 
3 Erin Nadi, vattendrag, Jammu och Kashmir,

Kanada 
4 Erin, Ontario, ort,

Trinidad och Tobago 
6 Ward of Erin, ward, Siparia,

USA 
7 Erin, Tennessee, Tennessee, Houston County, 
8 Erin (ort i USA, New York), Chemung County, 
9 Erin, West Virginia

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar